Parkway Drive — австралийская металкор-группа из города Байрон-Бей, Новый Южный Уэльс. С момента создания у группы на счету 7 студийных альбомов, 2 EP и 2 сплита.

История 
Группа образовалась летом 2002 года под названием «Parkway Drive». В качестве имени группы было взято название одной из улиц города Байрон Бэй —- Parkway Dr. Немного времени прошло с момента возникновения группы, как «Parkway Drive» записывают сплит с другой австралийской металкор-группой I Killed the Prom Queen. Позже их записи включают в хардкор-сборник What We’ve Built и параллельно выходит их EP Don’t Close Your Eyes. В мае 2005 года группа отправляется в США, где записывает дебютный альбом. Продюсером Killing with a Smile выступил Адам Дуткевич (Adam Dutkiewicz), гитарист группы Killswitch Engage

В 2006 году по семейным обстоятельствам (рождение сына) группу покидает бас-гитарист Шон Кэш (Shaun Cash) при полной поддержке остальных участников. На смену Шону приходит Джайя О’Коннор (Jia O’Connor), занимавшийся продажей мерчандайза Parkway Drive. Джайя доиграл с группой её первый тур за пределами Австралии (в Европе), обладая на то время весьма слабыми навыками игры на бас-гитаре.

В 2007 году группа записывает второй полноформатный студийный альбом под названием Horizons, также с помощью Адама Дуткевича. Альбом дебютирует на 6 позиции в ARIA Chart. Немногим позже группа снимает клип на одну из песен альбома — «Boneyards».

Альбом Horizons на текущий момент имеет мульти-платиновый статус в Европе.

В июне 2010 года группа выпустила третий полноформатный студийный альбом под названием Deep Blue. Продюсером альбома выступил Джо Барреси (Joe Barresi), известный по работе с такими коллективами, как Bad Religion, Queens of the Stone Age, Apocalyptica и Tool. Незадолго до релиза альбом просочился на BitTorrent-трекеры, после чего стал полностью доступным для прослушивания на MySpace-аккаунте группы. На две песни альбома: «Sleepwalker» и «Karma» были сняты видеоклипы.

В июле 2011 группа участвовала на фестивале в Англии под названием Sonisphere.

В сентябре 2012 года группа сняла клип на песню «Dark Days», который вошел в новый альбом под названием Atlas, релиз которого состоялся 30 октября.
Уже в мае 2013 года опубликован новый клип группы на песню «Wild Eyes» из альбома Atlas.

11 апреля 2014  Parkway Drive анонсировала в их инстаграме, что они работают над новым альбомом, который вышел в 2015 году.

В мае 2017 года группа объявила, что работает над новым альбомом. Вокалист Винстон Макколл сказал, что альбом будет "более агрессивным", чем его предшественник Ire. Альбом должен выйти в 2018 году.

27 февраля 2018 года группа выпустила Wishing Wells, который является первым синглом с их предстоящего шестого альбома .

13 марта 2018 года группа объявила, что их шестой студийный альбом Reverence будет выпущен 4 мая 2018 года. 14 марта вышел второй сингл группы под названием "The Void"

Дискография

Студийные альбомы 
 Killing With A Smile (2005)
 Horizons (2007)
 Deep Blue (2010)
 Atlas (2012)
 Ire (2015)
 Reverence (2018)
 Darker Still (2022)

EP 
 Don't Close Your Eyes (2004)
 Don't Close Your Eyes (Reissue) (2006)

DVD 
 Parkway Drive: The DVD (2009)
 Home Is For The Heartless (2012)

Клипы

Участники группы 

 Винстон Макколл (Winston McCall) — вокалист (2002 — настоящее время)
 Джеф Линг (Jeff Ling) — соло-гитарист (2002 — настоящее время)
 Люк Килпатрик (Luke Kilpatrick) — ритм-гитарист (2002 — настоящее время)
 Джайя О’Коннор (Jia O’Connor) — бас-гитарист (2006 — настоящее время)
 Бен Гордон (Ben Gordon) — барабанщик (2002 — настоящее время)

Бывшие участники 
 Шон Кэш (Shaun Cash) — бас-гитарист (2002—2006)
 Бретт Ферстег (Brett Versteeg) — бас-гитарист (2006)

Примечания

Ссылки 
 Сообщество фанатов группы в России 
 Официальный веб-сайт
 Twitter
 MySpace

Музыкальные коллективы Австралии